Ángela María Fernández González – cantante e attrice spagnola
 Demetrio Fernández González – vescovo cattolico spagnolo
 José Carlos Fernández González – ex calciatore boliviano
 Jesús Fernández González – vescovo cattolico spagnolo
 Raúl Fernández González – pilota motociclistico spagnolo.
 Sergio Fernández González – ex calciatore spagnolo